Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa han recibido el nombre :

 El Ushio, de la Clase Asakaze, activo desde 1905 hasta 1928.
 El Ushio, de la Clase Fubuki, activo desde 1931 hasta 1945.